Добролёт — многозначное понятие.

Авиакомпании 
 «Добролёт» (Российское общество добровольного воздушного флота) — советская авиакомпания (акционерное общество), существовавшая в 1923—1932 годах, один из предшественников «Аэрофлота».
 «Добролёт» — российская грузовая авиакомпания, существовавшая в 1992—2006 годах.
 «Добролёт» — российская авиакомпания-лоукостер, созданная в 2013 году как подразделение «Аэрофлота».

Населённые пункты 
 Добролёт — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Добролёт — упразднённый населённый пункт Алданского улуса Якутии.

Прочее 
 «Добролёт» — музыкальная студия звукозаписи.